Miejscowości w USA:
 Hendersonville – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson
 Hendersonville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Sumner
Gminy w USA:
 Hendersonville (ang. Hendersonville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson